Capital simbòlic, en sociologia i antropologia, conjunt de recursos disponibles a un individu basant-se en l'honor, el prestigi o el reconeixement, i serveix d'indicador del valor que posseeix en el context d'una cultura
 Pensament simbòlic, funció del pensament que dona significat a les percepcions, relacionada amb la imaginació, la metàfora i els símbols i permet una comprensió global, gràfica, sense recórrer a la verbalització ni tan sols mental
 Simbòlic, relatiu al símbol, representació d'una idea, de manera que aquesta pugui ser percebuda per algun dels sentits, contraposat al signe en tant que el signe no té relació analògica amb el que representa 
 Simbòlic, relatiu al simbolisme, moviment artístic de les darreries del , d'origen francès i belga, en la poesia i altres arts